Paramount Pictures, amerikai fimvállalat
Paramount Network (Magyarország), az amerikai filmvállalat magyar leányvállalata
Paramount (Kalifornia), amerikai város